Pietro Maria Pieri – włoski kardynał
 (7061) Pieri – planetoida z pasa głównego asteroid